«Abschied von Bremen» (в переводе ) — немецкая народная песня, к авторам которой причисляют составителей сборника «Волшебный рог мальчика».

Происхождение 
Артур Шопенгауэр в одном из своих сочинений упоминает песню как яркий пример творчества «одухотворённых извне», но в целом «ничем особо не примечательных индивидов». Как отмечает проф. , в данном случае в роли «безвестного и не особо талантливого индивида» выступил не кто иной, как Ахим фон Арним, создавший своё произведение на основе двух распространённых песен.

Согласно одному из источников, лишь первые два четверостишия можно встретить в других «прощальных песнях». Остальные строфы (в особенности, третья и пятая) испытали несомненное влияние со стороны составителей сборника «Волшебный рог мальчика».
Впрочем, если упоминание о пистолетных выстрелах (четвёртая строфа) встречается и в одной из песен, известных по сборнику Бюшинга и фон дер Гагена, последнее четверостишие выдержано «вполне в духе обоих юных поэтов Арнима и Брентано».

Текст

Примечания

Ссылки 
 

Песни из сборника «Волшебный рог мальчика»
Песни Германии